Катурите ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Борборема. Входит в экономико-статистический  микрорегион Карири-Ориентал. Население составляет 4473 человека на 2006 год. Занимает площадь 118,089 км². Плотность населения — 37,9 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 12.719.734,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.930,81 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,617 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Параиба